Hechtbach ist ein Gewässername:

 Hechtbach (Hechtsee) oder Hechtseebach, südwestlicher Zufluss des Hechtsees bei Thierberg, Stadt Kufstein, Bundesland Tirol
 Hechtbach (Regen), linker Zufluss des Regen in Wiesing, Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern